Cresson ist der Familienname von:

 Charles Cresson (1874–1949), US-amerikanischer Tennisspieler
 Édith Cresson (* 1934), französische Politikerin
 Ezra Townsend Cresson (1838–1926), US-amerikanischer Entomologe

Cresson ist der Name folgender Orte:
 Cresson (Minnesota), im Pipestone County
 Cresson (Pennsylvania)
 Cresson (Texas)

Cresson bezeichnet:
 Cresson (Gattung); eine Gattung der Grabwespen

Siehe auch:
 Schlacht von Cresson